Powhatan (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Powhatan (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Powhatan (volk), een indianenvolk dat aan de Noord-Amerikaanse oostkust leefde ten tijde van de kolonisatie
Powhatan (persoon), een indiaans opperhoofd, eigenlijke naam Wahunsenacawh